Bramstedt peut faire référence à :
 Bramstedt, ancienne commune allemande de l'arrondissement de Cuxhaven (Basse-Saxe), aujourd'hui quartier de la commune de Hagen im Bremischen ;
 Bad Bramstedt, ville allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein.